Jacques Moeschal :
 Jacques Moeschal (architecte) (1913-2004),  architecte et sculpteur belge
 Jacques Moeschal (football) (1900-1956), footballeur belge